Бранденбергер — фамилия:

 Бранденбергер, Жак Эдвин (1872—1954) — швейцарский инженер и химик, изобретатель целлофана.
 Бранденбергер, Эрих (1892—1955) — немецкий военный, участник Первой и Второй мировых войн, генерал.

См. также 
 Бранденбергер-Ахе
 Бранденберг